Nu-Mixx Klazzics Vol. 2 (Evolution: Duets and Remixes) — второй альбом-ремикс Тупака Шакура после Nu-Mixx Klazzics. Издан в 2007 году. Альбом дебютировал на 45 месте чарта Billboard 200.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы ремиксов Тупака Шакура
Альбомы ремиксов, опубликованные посмертно
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Death Row Records